Senra ist der Familienname folgender Personen:

 Francisco José Villas-Boas Senra de Faria Coelho (* 1961), portugiesischer römisch-katholischer Weihbischof 
 Lidia Senra (* 1958), spanische Politikerin